Al Jawf puede referirse a:

Al Jawf: ciudad de Arabia Saudita.
Al Jawf: ciudad de Libia.
Gobernación de Al Jawf en Yemen
Provincia de Al Jawf en Arabia Saudita.